Pazeh bezeichnet
Pazeh (Volk)
Pazeh (Sprache)